Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden, een plantengemeenschap
 Natte heide (natuurdoeltype), een natuurdoeltype
 Natte duinheide, een natuurdoeltype